Troeltsch är ett namn som burits av exempelvis
 Ernst Troeltsch (1865-1923) tysk teolog och religionsfilosof 
 Anton von Troeltsch (1829-1890) tysk öronläkare
 Walter Troeltsch (1866-1933) tysk nationalekonom